Pułki dragonów noszące numer „2”:

Austro-węgierskie:
 2 Lekki Pułk Dragonów (1798–1802) → 15 Pułk Huzarów (1802–1860) → 14 Pułk Dragonów (1860–1867)
 2 Pułk Dragonów (1802–1860) → 10 Pułk Kirasjerów (1860–1867) → 10 Pułk Dragonów (1867–1873) → 15 Pułk Huzarów
 2 Pułk Dragonów (1860–1867) → 14 Pułk Dragonów
 2 Pułk Dragonów (1867–1918)

Niemieckie:
 2 Pułk Dragonów Gwardii im. Cesarzowej Rosji Aleksandry
 2 Pułk Dragonów (1 Brandenburski)

Rosyjski:
 2 Lejb-Dragoński Pskowski Pułk